Agroeca är ett släkte av spindlar som beskrevs av Westring 1862. Agroeca ingår i familjen månspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Månspindlar
Agroeca